O Alfabeto Lak é a forma gráfica do idioma Lak. Ao longo da história teve várias versões. Atualmente, está funcionando em cirílico.

História

Escrita em árabe 

Os registros mais antigos de palavras da língua lak datam do final do século XV e utilizam escrita árabe. No final do século XVII a língua lak já era usada na publicação de textos. 

No início do século XX, graças à abertura de uma gráfica muçulmana em Temir Khan-Shur, começou o uso oficial da grafia árabe. 

Em 1918, o alfabeto lak baseado em árabe foi reformado para melhor atender as necessidades da fonética lak. Na década de 1920, havia uma publicação ativa de livros e jornais, ele foi ensinado nas escolas.

Escrita em ulsar (variante do cirílico) 

Da mesma forma que ocorreu com o alfabeto da língua avar, o alfabeto lak também adotou a versão em ulsar durante um período.

Escrita em latim 

Como a maioria das línguas da URSS nesse período, o lak também teve uma versão em latim de seu alfabeto. 

A primeira variante do alfabeto latino lak não tinha letras maiúsculas e era assim  : a, b, c, d, e, ә, g, h, h, ħ, ⱨ, i, j, k, l, l, m, n, o, ө, p, q, ꝗ, r, s, ş, ꞩ, t, u, v, x, z, ⱬ, ƶ, '. Em 1930, na I Dagestan Spelling Conference, os princípios de ortografia foram desenvolvidos para a língua lak e, em 1932, o alfabeto foi reformado - foram introduzidas letras maiúsculas e maiúsculas e f F, Ç ç, ⱨ, ħ. 

Como resultado, o alfabeto assumiu a seguinte forma:

Escrita em cirílico 
No final da década de 1930, iniciou-se o processo de cirilização na URSS. Durante esse processo, em 5 de janeiro de 1938, o departamento do comitê regional do Daguestão do PCUS (b) decidiu traduzir os alfabetos dos povos do Daguestão no alfabeto cirílico. Em 8 de fevereiro, esta decisão foi aprovada pelo Comitê Central do Daguestão ASSR. Em 12 de fevereiro, um novo alfabeto lak foi publicado no jornal Daguestão Pravda . O alfabeto publicado continha todas as letras do alfabeto russo, exceto e, além de dígrafos adicionais-=-  . 

Após algumas modificações, o alfabeto cirílico lak assumiu uma aparência moderna: 

Carta ak Ak representa uma vogal frente não-labial, RB RB - sonora uvulares spirant, Tb rb - surdo laringe / h /, Rk kb - uvulares oclusiva aspirado / k /, KK KK - geminirovanny / k /, Rb Rb - uvulares smychno- laríngea / f /, KӀ kӀ - faríngea, Oi - ampla linha anterior labial, PP pp - geminirovanny / n /, ПӀ пӀ - faríngea / gutural / n /, SS ss - geminirovanny / s /, TT TT - geminirovanny / m /, tӀ tӀ - laringo-oclusiva / t /, xx xx - geminirovanny / x /, hh hh - geminirovanny / XB / xl xb - uvulares surdo aspirado af produtos -Terminou / x / Xj xi - sredneyazychny surdo fricativas, HӀ hӀ - laringe surdo fricativas, CC CC - geminirovanny / q /, TSӀ tsӀ - oclusiva-laríngea assobio / q /, hh CC - geminirovanny / h / CHӀ chӀ - oclusiva - affricate dorsal sibilante da laringe / h /, b - arco laríngeo (exceto para empréstimos do idioma russo).

Tabela de correspondência de alfabeto 
Alfabetos utilizados ao longo da história. 

Alfabeto cirílico